Tylencholaimus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Tylencholaimus i familjen Dorylaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Tylencholaimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Tylencholaimus